Tang kan avse:
 Tang (dryck) – en dryck, som oftast levereras i pulverform
 Tang (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn
 Tang (stjärna) - stjärna i stjärnbilden Ormen
 Tangdynastin – härskade i Kina 618–907
 Tang – en koreansk soppa, se guk
 Letha – en bergskedja i Indien
 Tang, Baoding – ett  härad i Hebei-provinsen, Kina

Se även
 Tang (auktor)
 C.Z.Tang (auktor)